Sievers ist als Patronym zu Sievert/Sivrit/Siegfried ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Adolf Sievers (1896–1981), deutscher Autor
 Alf von Sievers (1907–1946), deutscher Schauspieler
 Andreas Sievers (1931–2009), deutscher Botaniker
 Angelika Sievers (1912–2007), deutsche Geographin
 Annette Sievers (* 1964), deutsche Autorin und Verlegerin
 August Sievers (1866–1960), deutscher Baugenossenschaftler
 August Heinrich Theodor Sievers (1826–1860) deutscher Schriftsteller, Drucker und Schauspieler

B 
 Burkard Sievers (1942–2022), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler

C 

 Christian Sievers (* 1969), deutscher Moderator, Reporter und Redakteur
 Corinna T. Sievers (* 1965), deutsche Schriftstellerin

D 
 David Reinhold von Sievers (1732–1814), russischer Offizier

E 
 Eduard Sievers (1850–1932), deutscher Germanist
 Eduard Wilhelm Sievers (1820–1894), deutscher Shakespeareforscher
 Emanuel von Sievers (1817–1909), deutsch-baltischer Adliger und russischer Oberhofmeister

F 
 Frederick William Sievers (1872–1966), US-amerikanischer Bildhauer
 Friedrich von Sievers (1748–1823), russischer Offizier

G 
 Gabriele Sievers (* 1961), deutsche Bodybuilderin
 Georg von Sievers (1774–1843), russischer General
 Georg Sievers (1803–1887), deutscher Dekorationsmaler und Restaurator
 Georg Ludwig Peter Sievers (1775–1830), deutscher Musikschriftsteller
 Gerd Sievers (1915–1999), deutscher Musikforscher
 Gottlob Reinhold Sievers (1811–1866), deutscher klassischer Philologe und Lehrer

H 
 Hannelore Sievers (1925–1998), deutsche Politikerin (CDU)

 Harald Sievers (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Hartwig Sievers (1902–1970), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher

 Heinz-Georg Sievers (1923–2007), deutscher Arzt und Handballspieler
 Helmut Müller-Sievers (* 1957), deutscher Germanist
 Herbert Sievers (1922–1993), deutscher Schauspieler
 Hermann Sievers (Baurat) (1854–1930), deutscher Baurat und Direktor der Teltowkanal-Gesellschaft 
 Hermann Sievers (1892–1972), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Wattenscheid
 Holger Sievers (* 1968), deutscher Radrennfahrer
 Horst Dieter Sievers (* 1928), deutscher Schauspieler
 Hubertus Sievers (* 1956), deutscher Betriebswirt, Steuerberater und Hochschullehrer
 Hugo K. Sievers (1903–1972), chilenischer Naturforscher

I 
 Inge Sievers (1941–2018), deutsche Schauspielerin und Autorin

J 
 Jacob Johann Sievers (1731–1808), russischer Staatsmann und Reformator
 James Bruce Joseph Sievers (* 1948), US-amerikanischer Dichter

 Jan-Ole Sievers (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Joachim von Sievers (1719–1778), russischer General und Vizegouverneur von Estland.

 Jonah Sievers (* 1971), deutscher Rabbiner

 Josef Sievers (1875–1964), deutscher Politiker

K 
 Kai Detlev Sievers (* 1934), deutscher Ethnologe

 Kay Sievers, deutscher Programmierer
 Kissa von Sievers (1889–nach 1919), deutsch-baltische Schauspielerin
 Klas Richard Sievers (1852–1931), finnischer Arzt

L 
 Leo Sievers (1917–2009), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Ludwig Sievers (1887–1968), deutscher Mediziner

M 
 Margarethe Sievers (1601–1617), Opfer der Hexenverfolgung
 Marie von Sievers (1867–1948), deutsch-russische Anthroposophin, siehe Marie Steiner
 Martin Sievers, deutscher Politiker, Bürgermeister von Neustadt
 Matthias Sievers (1792–1848), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Max Sievers (1887–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Milan Sievers (* 1998), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Mira Sievers (* 1991), deutsche muslimische Theologin und Hochschullehrerin
 Morris Sievers (1912–1968), australischer Cricketspieler

P 
 Peter von Sievers (1674–1740), dänisch-russischer Admiral, siehe Peter von Sivers
 Philipp Heinrich Friedrich Sievers (1775–1851), hannoverscher Pastor, Prediger und Stifter

R 
 Ralf Sievers (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Richard Sievers (um 1660–1700), deutscher Piratenkapitän
 Rolf Sievers (1902–1949), deutscher Schriftsteller und Kabarettist
 Roy Sievers (1926–2017), US-amerikanischer Baseballspieler

 Rudolf Ferdinandowitsch Sievers (1892–1918), russischer Revolutionär, Bolschewik und Militärführer im Russischen Bürgerkrieg, siehe Rudolf Ferdinandowitsch Sivers.

S 
 Sampson Sievers (1900–1979), deutsch-baltischer Priester
 Susanne Sievers (Journalistin) (* 1920), deutsche Journalistin und Agentin
 Susanne Sievers (* 1951), deutsche Archäologin

T 
 Thadeus von Sievers (1853–1915), deutsch-baltischer General der russischen Armee.

U 
 Uwe Sievers (* 1964), deutscher Politiker

W 

 Wolfgang Sievers (1913–2007), deutsch-australischer Fotograf
 Wolfram Sievers (1905–1948), deutscher Geschäftsführer vom SS-Ahnenerbe und Kriegsverbrecher

Siehe auch 
 Sievers (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht
 Sieverts
 Sivers

Familienname
Deutscher Personenname
Patronym